Mackeldey ist ein vor allem in Thüringen verbreiteter Familienname folgender Personen:

 Erich Mackeldey (1892–1945), deutscher Landwirt und Politiker (ThLB, NSDAP), MdR, MdL, Staatsrat
 Ferdinand Mackeldey (1784–1834), deutscher Jurist und Professor in Helmstedt, Marburg und Bonn
 Friedrich Mackeldey (August Theodor Heinrich Friedrich Mackeldey; 1793–1865), kurhessischer Minister
 Karl Mackeldey (1826–1890), deutscher Zeichner, Porträt- und Landschaftsmaler